Pool (variante do bilhar)
 Pool de imprensa
 Pool genético
 Pool (Congo)
 Pool de_conexões

Desambiguação